Benicolet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benicolet (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benicolet (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar